Equus mulus Erxleben, 1777 est un ancien nom binomial qui n'est plus valide. Il a été utilisé dans le passé pour faire référence aux hybrides d'équidés suivants (ils ne sont plus considérés comme des espèces) :
 le mulet ;
 et le bardot.
Ils descendent tous les deux d'un croisement entre un cheval et un âne commun.

Hybride équin